Епархия Куаутитлана () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Куаутитлан, Мексика. Епархия Куаутитлана входит в митрополию Тлальнепантлы. Кафедральным собором епархии Куаутитлана является церковь святого Бонавентуры.

История 
5 февраля 1979 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Conferentia Episcopalis Mexicana, которой учредил епархию Куаутитлана, выделив её из архиепархии Тлальнепантлы и епархии Тешкоко.

3 ноября 1984 года епархия Куаутитлана передала часть своей территории для возведения новой епархии Атлакомулько.

Ординарии епархии 
 епископ Manuel Samaniego Barriga (1979—2005);
 епископ Guillermo Rodrigo Teodoro Ortiz Mondragón (2005—2021).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Conferentia Episcopalis Mexicana

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мексики